Hietanen ist der Familienname folgender Personen:

 Janne Hietanen (* 1978), finnischer Fußballspieler
 Juuso Hietanen (* 1985), finnischer Eishockeyspieler
 Miika Hietanen (* 1968), finnischer Radrennfahrer
 Mikko Hietanen (1911–1999), finnischer Leichtathlet

 Yrjö Hietanen (1927–2011), finnischer Kanute